Протопапа́с () — греческая фамилия. Известные носители:

 Протопапас, Константинос (в монашестве Герасим; 1839—1897) — патриарх Иерусалимский и Антиохийский.
 Протопапас, Николаос (1948—2019) — митрополит Элладской православной церкви.